Никола́й Тю́рин:
 Тюрин, Николай Алексеевич (1923—2005) — учёный-педиатр.
 Тюрин, Николай Евгеньевич (род. 1945) — российский учёный в области теоретической физики и физики высоких энергий, доктор физико-математических наук, профессор.
 Тюрин, Николай Максимович (1923—1990) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда (1973).